Кущеватое (Купцеватое, Вонючее Солёное) — пересыхающее солёное озеро в Приютненском районе Республики Калмыкия.

Площадь озера — до 3,4 квадратного километра.

Озеро имеет форму неправильного овала, вытянутого с севера на юг до 2,5 км. Относится к Манычской озерной группе водоемов реликтового (морского) происхождения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Маныч от истока до Пролетарского гидроузла, без рек Калаус и Егорлык, речной подбассейн реки — бассейн притоков Дона ниже впадения Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010500711107000009050.

Примечания 

Озёра Калмыкии
Солёные озёра Калмыкии
Манычские озёра
Водные объекты Приютненского района